Sylvan Grove (Indiana) ;
 Sylvan Grove (Kansas) ;
 Sylvan Grove (Pennsylvanie) ;

Homonymie de localités aux États-Unis